Parc aux cerfs peut désigner:

Parc aux cerfs, un parc à Tallinn
Parc aux cerfs, un parc à Versailles

Voir aussi 

 Deer Park